Георгій Ніколов (,  11 червня 1937) — болгарський футболіст, що грав на позиції захисника.

Клубна кар'єра 

Виступав за команду ЦСКА (Софія), кольори якої і захищав протягом усієї своєї кар'єри гравця.

Виступи за збірну 
Викликався до складу національної збірної Болгарії, у складі якої був учасником футбольного турніру на Олімпійських іграх 1956 року у Мельбурні, на якому команда здобула бронзові нагороди, та чемпіонату світу 1962 року у Чилі, втім так за збірну і не дебютував.

Посилання 
 

болгарські футболісти
Гравці збірної Болгарії з футболу
Футболісти на літніх Олімпійських іграх 1956
Гравці чемпіонату світу з футболу 1962
Футболісти ЦСКА (Софія)